Гартман Густав (;  — ) — немецкий промышленник, основатель Русского общества машиностроительных заводов Гартмана (ныне Луганский тепловозостроительный завод, Луганск, Украина), владевший машиностроительным заводом в городе Хемниц (Саксония).

Биография 

Густав Гартман родился  в Хемнице, Германия, в семье фабриканта Рихарда Гартмана, основателя машиностроительного завода в Хемнице (:de:Sächsische Maschinenfabrik).

Окончив Хемницкое коммерческое училище, Густав Гартман начинает работать на литейно-угольном предприятии в Гамбурге, а затем, на паровозостроительном заводе в Манчестере (Англия).

С 1865 года Г. Гартман работает в фирме отца. После преобразования её в акционерное общество — акционер.

Со временем Гартман становится совладельцем Саксонского Машиностроительного завода, затем его директором.
 В 1881 г. — переезжает из Хемница в Дрезден, где реконструирует заводы в Лауххаммере.
 В 1895 г. — приобретает участок земли в Луганске для постройки паровозостроительного завода (впоследствии «Ворошиловградский завод имени Октябрьской революции»(«ВЗОР»), ныне Луганский тепловозостроительный завод).
 В 1896 г. — основывает «Русское общество машиностроительных заводов Гартмана».
 В 1903 г. — занимает пост тайного финансового советника королевства Саксония.
 В 1909 г. — присвоено звание доктора-инженера Технической школой Дрездена.

Среди многих наград, Гартман удостоен креста II степени королевского ордена Дома Гогенцоллернов.

Умер во время лечения на курорте близ Мюнхена. Около семи тысяч человек в родном Хемнице провожали своего знаменитого земляка в последний путь.

Именем Густава Гартмана названа одна из улиц Дрездена.

Семья 
В 1870 году Густав Гартман женился на Кристине Эмилии Элизе Вахенхузен (1850-1882). В браке родились две дочери Маргарет (в 1874 году) и Элизабет (в 1880 году). После смерти жены в 1882 году Гартман женится второй раз, на её младшей сестре Мари Вахенхузен (1853-1911).

Примечания

Ссылки 
 donbass.NAME
 Хронос
 Essener Köpfe — wer war was? , Verlag Richard Bracht, Essen 1985, 

Персоналии:Луганск
Машиностроители Германии
Почётные доктора Дрезденского технического университета
Персоналии:Дрезден
Инженеры Германии
История Луганска